(hangeul :  ; RR : , littéralement « Docteur romantique, professeur Kim 2 ») est une série télévisée sud-coréenne, créée par et diffusée depuis le  sur le réseau SBS TV. Il s’agit de la suite  (, 2016).

Synopsis 
Trois ans après les événements du , Kim Sa-bu (Han Suk-kyu) vient à l'hôpital Geodae pour recruter un chirurgien général. Il trouve Seo Woo-jin (Ahn Hyo-seop), un médecin au passé trouble qui est ostracisé par ses collègues médecins, et lui propose le poste. Dans l'intervalle, Cha Eun-jae (Lee Sung-kyung), chirurgienne thoracique, est suspendue après s'être évanouie en pleine opération et n'a d'autre choix que de suivre les deux médecins à l'hôpital de Doldam.

Distribution

Acteurs principaux

Acteurs secondaires 
 Personnages d’hôpital de Doldam

 Équipe de Park Min-gook

 Autres

Acteurs réguliers 
 Joo Hyun : Shin Myung-ho (épisode 1)
 Yang Se-jong : Do In-beom

Production 
En , la lecture du premier scénario a été lu aux studios d’Ilsan de Seoul Broadcasting System (SBS) à Goyang dans la province de Gyeonggi. Han Suk-kyu, Kim Hong-pa, Jin Kyung, Im Won-hee, Byun Woo-min, Kim Min-jae, Choi Jin-ho, Jang Hyuk-jin et Yoon Na-moo reprennent leur rôle de la première saison

Notes et références

Liens externes 
 
  sur Hancinema

Série télévisée créée en 2020
Série télévisée sud-coréenne des années 2020
Série télévisée de Seoul Broadcasting System
Série télévisée dramatique
Série télévisée médicale
Série télévisée romantique